Păunescu ou Paunescu est le nom de :

 Adrian Păunescu (1943-2010), poète et politicien roumain ;
  (né en 1974), réalisateur et scénariste roumain de films ;
  (né en 1961), peintre roumain ;
  (1912-1980), acteur roumain de film et théâtre ;
 Vlad Paunescu, producteur de films (Le Fils de Chucky, Ils, ...) ;
 Viorel Păunescu, président du club de football Steaua Bucarest sous George Becali.